Холу-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Холу-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 72°12’с. ш. 97°47’в. д..
 Холу-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 72°07’с. ш. 99°23’в. д..

Примечания